Wilkonice est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Wilkonice, village de la voïvodie de Mazovie
 Wilkonice, village de la voïvodie de Grande-Pologne